Stárruojávrrie kan avse: 
Stárruojávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,77 ha)
Stárruojávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, väster om Auktsjaur), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (19,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn